

Patronyme 

 Pierre-Étienne Despatys de Courteille (1753-1841) homme politique français ;
 Arnaud Courteille (1989-), coureur cycliste français.

Toponymes 

 Quartier d’Alençon

Voir aussi 
 Courteilles, commune du département de Eure.
 Giel-Courteilles, commune du département de l'Orne.